AGQ est un sigle pour :
 Archives gaies du Québec ;
 Aghem (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues ;
  ;
  ;
 Artland-Gymnasium Quakenbrück ; 
 Ados Gay Québec ;
 Ammoniac de Grand-Quevilly ;
 Association de golf du Québec ;
 Association des géologues du Québec ;
 Association des graphologues du Québec.

de:Liste der IATA-Codes/A#AG